John Church – calciatore britannico
 John H. Church – generale statunitense
 John Barker Church – finanziere statunitense